Линдисфарн — приливный остров площадью в 5 км² у северо-восточного берега Англии.
 Линдисфарн — средневековый замок в графстве Нортумберленд в Англии.

См. также 
 Айдан Линдисфарнский (ок. 600—651) — христианский святой, миссионер, основатель и первый епископ монастыря на острове Линдисфарн
 Евангелие из Линдисфарна — иллюстрированная рукописная книга, созданная в Линдисфарне в Нортумбрии в конце VII — начале VIII столетия.